Змагання з метання диска серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022 в Юджині відбулись 17 та 19 липня на стадіоні «Гейворд Філд».

Напередодні старту 

Основні рекордні результати на початок змагань:

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: метання на 66,00 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації ()

Фінал

Відео

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 
 
 Протоколи змагань:
 кваліфікація 
 фінал 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2022
Метання диска на чемпіонатах світу з легкої атлетики